szeregowy (daw. szeregowiec) − najniższy stopień wojskowy
 dom szeregowy